Moratelli ist der Familienname folgender Personen:

 Angelica Moratelli (* 1994), italienische Tennisspielerin
 Sebastiano Moratelli (1640–1706), italienischer Sänger (Alt) und Barockkomponist